

Patronyme 

 Faye McClelland (1979-), triathlète handisport britannique ;
 George McClellan (1826-1885), major-général américain ;
 George McClellan Stearns (1901-1979), industrie et homme politique québécois ;
 George Brinton McClellan Jr. (1865-1940), ancien maire de New York ;
 Gerald McClellan (1967-), boxeur américain ;
 Scott McClellan (1968-), porte-parole de la Maison Blanche ;
 Murray McClellan, animateur américain ;
 Kyle McClellan (1984-), joueur américain de baseball.

Autres 
 Selle McClellan, selle d'équitation de l'Armée des États-Unis.

Patronyme écossais